Heaton bezeichnet
 Heaton Castle, eine Burgruine in Northumberland, Vereinigtes Königreich
 Heaton Park, ein Park in Manchester, Vereinigtes Königreich

Heaton ist der Name mehrerer Orte im Norden Englands im Vereinigten Königreich:
 Heaton (Bolton), Stadtteil von Bolton (Greater Manchester)
 Heaton (Bradford), Bezirk der City of Bradford
 Heaton-with-Oxcliffe, Gemeinde in der City of Lancaster
 Heaton (Newcastle), Stadtteil von Newcastle upon Tyne
 Die Four Heatons, vier benachbarte Stadtteile von Stockport
 Heaton Chapel
 Heaton Moor
 Heaton Mersey
 Heaton Norris
 Heaton (Staffordshire), Gemeinde in Staffordshire

Heaton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Heaton (Arizona)
 Heaton (Illinois)
 Heaton (North Carolina)
 Heaton (North Dakota)
 Heaton (Pennsylvania)
 Heaton (Texas)

Heaton ist der Familienname folgender Personen:
 Charlie Heaton (* 1994), britischer Schauspieler
 Christopher Heaton-Harris (* 1967), britischer Politiker der Conservative Party
 Clement Heaton (1861–1940), britischer Glasmaler
 David Heaton (1823–1870), US-amerikanischer Politiker
 Derek Heaton (* 1948), englischer Snookerspieler
 Duncan Heaton-Armstrong (1886–1969), britischer Offizier
 Eric William Heaton (1920–1996), britischer anglikanischer Geistlicher und Alttestamentler 
 Harry Clifton Heaton (1885–1950), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 Herbert Heaton (1890–1973), britischer Wirtschaftshistoriker
 Jack Heaton (1908–1976), US-amerikanischer Bobsportler
 Jennison Heaton (1904–1971), US-amerikanischer Skeletonfahrer

 Mary Margaret Heaton (1836–1883), britische Kunsthistorikerin
 Matt heaton (* 1993), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Patricia Heaton (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Heaton (* 1962), englischer Musiker
 Robert Douglas Heaton (1873–1933), US-amerikanischer Politiker
 Robert Heaton (1961–2004), englischer Musiker
 Tim B. Heaton, US-amerikanischer Soziologe
 Tom Heaton (* 1986), englischer Fußballtorhüter

HeatoN nennt sich außerdem:
 Emil Christensen (* 1984), ein ehemaliger schwedischer E-Sportler